Мугу — фамилия и топоним.

Известные носители 
 Мугу, Айдамир Хизирович (род. 1990) — российский певец; заслуженный артист Республики Адыгея.

Топоним 
 Мугу — район в Непале.